Bartus (Bartuś) ist der Familienname folgender Personen: 

 Barbara Bartuś (* 1967), polnische Politikerin 
 Jutta Bartus (* 1926), deutsche Hörspiel- und Fernsehautorin, Lyrikerin und Erzählerin
 Theodor Bartus (1858–1941) deutscher Seemann, Museumstechniker und Konservator

Siehe auch:
 Bartusch
 Bartos